La Liga Esperancina de Fútbol 2019 fue la octogésima octava temporada de la Liga Esperancina de Fútbol. El torneo llevó el nombre de «Emiliano Sala» en honor al joven futbolista argentino surgido de las inferiores de San Martín de Progreso que falleció en un trágico accidente aéreo en el Canal de la Mancha.

La temporada consistió de dos torneos: A la Liga disputada regularmente se le agregó una Copa de la Liga para dar continuidad a los equipos no clasificados a la definición del título.

La Liga consagró campeón al Club Central San Carlos, que logró de esta manera su undécimo título y revalidando el título logrado en la edición previa. Por su parte, el Club Atlético y Social San Martín se consagró campeón de la Copa de la Liga, obteniendo su primer título oficial. Se definió también la clasificación a la Copa Santa Fe 2022 y a la Copa Federación 2020.

Sistema de disputa

Liga Esperancina de Fútbol

Primera fase 
Los 24 equipos participantes se dividieron en dos grupos de 12 integrantes cada uno, donde se enfrentaron en partidos de ida y vuelta en un sistema de todos contra todos. Los ocho primeros de cada zona clasificaron a la segunda fase para determinar al campeón.

Si al término de la fase dos o más equipos terminaron empatados en puntos, se aplicaron los siguientes criterios de desempate:
 El mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos en cuestión.
 La mayor cantidad de partidos ganados.
 La mayor diferencia de goles.
 El mayor número de goles a favor.
 Sorteo.

Segunda fase 
A partir de aquí, los dieciséis equipos clasificados disputaron una serie de eliminatorias a ida y vuelta, hasta consagrar al campeón.

La segunda fase estuvo compuesta por cuatro etapas: octavos, cuartos, semifinales y final. A los fines de establecer las llaves de la primera etapa, los dieciséis equipos fueron ordenados en una tabla (numerados del 1 al 16 de acuerdo con su desempeño en la primera fase), enfrentándose en octavos de final el 1.º de la Zona Norte con el 8.º de la Zona Sur, el 2.º de la Zona Norte con el 7.º de la Zona Sur, el 3.º de la Zona Norte con el 6.º de la Zona Sur, y así sucesivamente. Durante todo el desarrollo de las fases finales, el equipo que ostentara menor número de orden que su rival de turno ejerció la localía en el partido de vuelta.

En los octavos y cuartos de final en caso de empate se aplicó ventaja deportiva para aquellos equipos que estaban mejor posicionados en la tabla. En semifinales en caso de igualdad en el global se hubiera llevado a cabo una definición por penales. En la final en caso de igualdad en el global se hubiera llevado a cabo un tercer partido en cancha neutral y de mantenerse la igualdad se hubiese definido al campeón mediante una tanda de penales.

Copa de la Liga Esperancina de Fútbol

Primera etapa 
Compuesta por dos fases, los ocho equipos que quedaron eliminados en la Primera fase de la Liga Esperancina de Fútbol fueron ordenados en una tabla (numerados del 17 al 24 de acuerdo con su desempeño), enfrentándose a partido único el 17 con el 24, el 18 con el 23, el 19 con el 22 y el 20 con el 21. Una vez definidos los ganadores de la Fase 1 se disputó la Fase 2, cuyos ganadores avanzaron a la segunda etapa.

Segunda etapa 
Compuesta por dos fases, los dos ganadores de la primera etapa se les sumaron los seis peores equipos eliminados en los octavos de final de la Liga Esperancina de Fútbol, siendo emparejados de acuerdo a su desempeño en la Primera fase de la Liga Esperancina de Fútbol y en enfrentándose a partido único. Una vez definidos los ganadores de la Fase 1 se disputó la Fase 2, cuyos ganadores avanzaron a la tercera etapa.

Tercera etapa 
A los dos ganadores de la segunda etapa se les sumaron los dos mejores equipos eliminados en los octavos de final y los cuatro equipos eliminados en los cuartos de final de la Liga Esperancina de Fútbol. Siendo emparejados de acuerdo a su desempeño en la Primera fase de la Liga Esperancina de Fútbol, se enfrentaron a partido único en cuartos, semifinales y final.

Durante toda la copa el equipo con menor número de orden ejerció la localía.

Equipos participantes

Distribución geográfica de los equipos

Liga Esperancina de Fútbol

Primera fase

Zona Norte

Zona Sur

Segunda fase

Clasificación para las fases finales

Cuadro de desarrollo 

Nota: En cada llave, el equipo con el menor número de orden y que ocupa la primera línea es el que define la serie como local.

Copa de la Liga Esperancina de Fútbol

Primera etapa

Clasificación

Cuadros de desarrollo 

Nota: En cada llave, el equipo con el menor número de orden y que ocupa la primera línea es el que define la serie como local.

Segunda etapa

Clasificación

Cuadros de desarrollo 

Nota: En cada llave, el equipo con el menor número de orden y que ocupa la primera línea es el que define la serie como local.

Tercera etapa

Clasificación

Cuadro de desarrollo 

Nota: En cada llave, el equipo con el menor número de orden y que ocupa la primera línea es el que define la serie como local.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la Liga Esperancina de Fútbol.

Liga Esperancina de Fútbol
Fútbol en Argentina en 2019